Monteroni puede referirse a:

 Monteroni d'Arbia, comuna italiana de la provincia de Siena, región de la Toscana.
 Monteroni di Lecce, localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia.